Конохана:
  — один из районов города Осака.
 Конохана (мост) — автомобильный висячий мост в Японии, пересекает северо-восточную часть Осакского залива.
 Конохана (покемон) — оригинальное название покемона Назлиф.
 Конохана (×××HOLiC) — название шестого эпизода второго сезона аниме ×××HOLiC.